Maksim Mihajlovič Mihajlovski (), ruski hokejist, * 24. julij 1969, Moskva, Rusija.

Mihajlovski je v sovjetski oziroma ruski ligi branil za klube CSKA Moskva, Metallurg Magnitogorsk, Lada Toljati, Severstal Čerepovec in Torpedo Nižni-Novgorod.

Za rusko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo.

Leta 1993 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 37
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 90/91
|
| 34
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 16
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 34
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 93/94
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.68
| .833
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Falcons
| CoHL
| 93/94
|
| 26
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.49
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Falcons
| CoHL
| 94/95
|
| 29
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.02
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 94/95
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.55
| .932
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 96/97
|
| 36
|
|
|
|
|
| 2.28
|
|
| 1
|
|
|
|
|
| 4.00
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.01
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 97/98
|
| 10
|
|
|
|
|
| 2.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 98/99
|
| 31
|
|
|
|
| 4
| 2.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 99/00
|
| 30
|
|
|
|
| 2
| 2.21
| .911
|
| 1
|
|
|
|
|
| 6.00
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 00/01
|
| 30
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1.79
| .922
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 01/02
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.97
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 01/02
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.97
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 02/03
|
| 36
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.07
| .954
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 10
| 1.97
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 03/04
|
| 17
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.72
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 04/05
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 04/05
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska 2. liga
| 05/06
|
| 10
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 1.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski vratarji
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Falcons
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Torpedo Nižni-Novgorod
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki